Ла Трампа има више значења:

 Ла Трампа (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Трампа (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Трампа (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Трампа (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Трампа (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Трампа (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Трампа, Ла Трампа Гранде (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Трампа (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Трампа (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Трампа (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику